David Power est porté par plusieurs personnalités :

 David Power (athlète) (1938-2014), athlète australien, médaillé olympique.
 Dave Power (acteur) (1978-), acteur américain; a joué dans  U-571 (film)
 David Power (tennis) (1944-), joueur américain de tennis.